Ка́чка:
 Качка — колебания плавающего корабля (судна) под действием внешних сил.
 Качка — река в Пермском крае.
 Качка — деревня, Пермский район, Пермский край, Россия
 Качка, Гавриил Симонович — чиновник времён царствования Екатерины II, тайный советник.